

Patronyme 

 Alexis Ballot-Beaupré (1839-1917), magistrat français ;
 Antoine-Clériade de Choiseul-Beaupré (1707-1774), plus connu sous le nom de cardinal de Choiseul, ecclésiastique français ;
 Benjamin Beaupré (1780-1842), homme d'affaires et homme politique fédéral du Bas-Canada ;
 Charles-François Beautemps-Beaupré (1766-1854), ingénieur hydrographe et cartographe français, membre de l'Académie des sciences et du Bureau des longitudes ;
 Charles-Étienne Lepeletier de Beaupré (1702-1785), homme politique et juriste français ;
 Charles Gaudichaud-Beaupré (1789-1854), botaniste français ;
 Charles Mauricheau-Beaupré (1889-1953), historien d'art et conservateur de musée canadien français ;
 Édouard Beaupré (aussi appelé Géant Beaupré) (1981-1904), homme fort canadien ;
 Étienne André François de Paule de Fallot de Beaumont de Beaupré (1750-1835), prélat français ;
 François Joseph de Choiseul-Beaupré (1650-1711), gouverneur de Saint-Domingue;
 Gabriel Beaupré (1992-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Jean-Baptiste Cadet de Beaupré (1758-1823), sculpteur français ;
 Jean-Charles Musquinet de Beaupré (1749-1813), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Jean-François Beaupré (1970-), acteur et auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Jean Mauricheau-Beaupré (1920-1996), journaliste et mercenaire ;
 Jules Beaupré (1859-1921), archéologue, préhistorien et spéléologue français ;
 Marc Beaupré (1976-), acteur québécois ;
 Marquis de Beaupré (1633-1686), militaire français des  et  ;
 Monseigneur Étienne André François de Paule Fallot de Beaumont de Beaupré (1750-1835), homme d'Église français des  et  ;
 Maurice Beaupré (1907-1984), acteur québécois ;
 Nicolas Beaupré (1970-), historien français, spécialiste de la Première Guerre mondiale ;
 Pascal Beaupré (1983-), homme politique québécois.
Voir aussi  : 
 Cheynet de Beaupré : pour ce nom de famille, voir Affaire Cheynet de Beaupré.

Toponyme 

 Beaupré, municipalité canadienne du Québec ;
 Beaupré, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Moncel-lès-Lunéville.

Terminologie nautique 
 Beaupré, un mât de voilier
 Pavillon de beaupré, un drapeau utilisé sur les navires

Voir aussi 
 
 
 Château de Saint-Germain-Beaupré, château situé à Saint-Germain-Beaupré dans le département de la Creuse en Région Nouvelle-Aquitaine
 Saint-Germain-Beaupré, commune française située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine
 Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, église catholique située à Sainte-Anne-de-Beaupré non loin de la ville de Québec (Canada)
 Lycée Beaupré d'Haubourdin, établissement français d'enseignement situé à Haubourdin (Nord)
 Côte-de-Beaupré, municipalité régionale de comté (MRC) du Québec située dans la région administrative de la Capitale-Nationale

Homonymie de patronyme